bis – utwór muzyczny wykonywany dodatkowo na koncercie na życzenie publiczności
 bis – znak ″ (o numerze U+2033 w systemie Unicode) stosowany w matematyce, fizyce i chemii.

Zobacz też 
 BIS – Bank Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements)
 BIS – Indeks Bispektralny
 BIS – czeska służba specjalna
 Bis – polskie wydawnictwo
 Bis-TOM – organiczny związek chemiczny
 Radio Bis – nazwa Programu IV Polskiego Radia w latach 1994–2008 
 BIS Records – wytwórnia muzyczna
 Robert Le Bis (ur. 1719, zm. 2 września 1792) – błogosławiony Kościoła katolickiego
 Arkadiusz Bis (ur. 1974) – muzyk, informatyk, popularyzator historii Szczecina